Aktor steht für:

 Aktor (auch: Aktuator), ein elektromechanisches Antriebselement
 eine Einheit im Aktorenmodell, die nebenläufige Berechnungen durchführt, siehe Actor Model
 Urheber einer Handlung, siehe Akteur
 In der Role and Reference Grammar semantischer Urheber einer Handlung, weitergehendes Verständnis des grammatischen Subjekts
 ein griechisches Bauunternehmen, siehe Ellaktor

Figuren der griechischen Mythologie:
 Aktor (Sohn des Deion), Sohn des Königs Deion von Phokis
 Aktor (Sohn des Phorbas), Sohn des Phorbas und der Hyrmina, Vater der Molionen
 Aktor (Phthia), Sohn des Myrmidon und der Peisidike
 Aktor (Sohn des Azeus), Vater der Astyoche
 Aktor (Sohn des Poseidon)
 Aktor (Sohn des Oinops), Bruder des Hyperbios, Thebaner im Kampf der Sieben gegen Theben
 Aktor (Sohn des Hippasos), ein Argonautenfahrer
 Aktor (Sohn des Akastos), Sohn des Akastos

Figur der römischen Mythologie:
 Aktor (Aurunker), Aurunker, dessen Lanze Turnus erbeutete